Necker Island (Britse Maagdeneilanden), een privé-eiland in de Britse Maagdeneilanden
 Necker Island (Hawaï), een onbewoond eiland in Hawaï